Загоряння:

 Загоряння — перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння. 
 Загоряння (суржик) — процес потемніння кольору шкіри під впливом ультрафіолетового випромінювання, внаслідок якого в нижніх шарах епідермісу шкіри відкладається пігмент меланін.

Примітки